

Карабас — селище, Абайський район, Карагандинська область
 Карабас — село, Бескарагайський район, Абайська область

Інше 
 Karabas.com